Yeung peut faire référence à :

Patronymes 
 Bolo Yeung (né en 1946), acteur chinois de cinéma et pratiquant d'art martiaux.
 Charlie Yeung (née en 1974), actrice de Hong Kong.
 Craig Au Yeung Ying Chai (né en 1961), auteur de bande dessinée hong-kongais.
 Miriam Yeung (née en 1974), actrice de Hong Kong et chanteuse de Cantopop.
 Tim Yeung (né en 1978), batteur de death metal américain.
 Tavia Yeung (née en 1979), actrice hongkongaise.
 Tchine Yu-Yeung (née en 1946), artiste peintre dessinatrice coréenne.
 Yeung Chui Ling (née en 1995), escrimeuse hongkongaise.
 Ying Hon Yeung (né en ), coureur cycliste professionnel.
 William Kwong Yu Yeung (né en 1960), astronome amateur canadien.

Divers 
 172P/Yeung, une comète périodique du système solaire, découverte en 2002 par William Kwong Yu Yeung.

Homonymie de patronyme